James Dunn, Jim Dunn ou Jimmy Dunn podem e referir a:

James Dunn:
James Dunn (ator), ator norte-americano, vencedor do Oscar
James Dunn (político australiano) (1887–1945), senador australiano
James Dunn (hockey), membro da Hockey Hall of Fame
James Dunn (futebolista), futebolista da seleção escocesa em 1928–1929
James Dunn (teólogo), Professor of Divinity at the University of Durham
James Dunn (político britânico), político de Liverpool, Kirkdale
James Clement Dunn (1890–1979), embaixador norte-americano
Sir James Hamet Dunn, industrialsita canadense
James Whitney Dunn, político norte-americano de Michigan

Jim Dunn:
Jim Dunn (político), eleito nas eleiçõs de 2006 para o Washington State House
Jim Dunn (baseball team owner) (1865–1922), proprietário do Cleveland Indians entre 1916 e 1922

Jimmy Dunn:
Jimmy Dunn (futebolista norte-americano), futebolista norte-americano
Jimmy Dunn (Scottish footballer born 1922), futebolista do Leeds United entre 1947 e 1959
Jimmy Dunn (Scottish footballer born 1923), futebolista do Wolves e Derby County nas décadas de 1940 e 50.

Desambiguações de antropônimos